Diva — первый сольный студийный альбом шотландской певицы и автора песен Энни Леннокс, выпущенный в 1992 году. Диск возглавил чарт Великобритании и получил статус четырежды платинового. Он также имел большой успех в США, где он был сертифицирован дважды платиновым.

В 1993 году альбом был включен в список 50 лучших альбомов года по версии журнала «Q». Альбом получил награду «BRIT Awards» а также был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший женский поп-вокал».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Энни Леннокс
Альбомы, спродюсированные Стивеном Липсоном
Премия «Грэмми» за лучший музыкальный фильм